Szwajcaria:
 Langete – rzeka, dopływ Murga
 Langete – szwajcarska nazwa miasta Langenthal